Ініціація (від сер-віч. лат. initiatus, від , прикметник від initiare — «починати») — початок, початкова стадія чого-небудь.

 Ініціація — обряд, що виконується у родовому суспільстві з переходом когось в іншу вікову або соціальну категорію.
 «Ініціація» — книга Люко Дашвар
 Ініціація в хімії — реакція, що приводить до початку каскаду нових реакцій
 Ініціація в біохімії — Початкова стадія багатокрокової біохімічної реакції
 Ініціація транскрипції
 Ініціація трансляції
 Фактори ініціації трансляції

Обряди і ритуали